Джефф Гарлін (;  5 червня 1962) — американський комік, актор, продюсер, режисер, письменник, ведучий та автор подкастів.

Життєпис 
Гарлін народився 5 червня 1962 року в місті Чикаго в сім'ї євреїв Джіна і Кароль Гарлін. Виріс в місті Мортон-Грув, де його батько займався сімейним бізнесом з поставок сантехніки під назвою Білко, а його мати брала активну участь в аматорському театрі.

Кар'єра

Фільмографія

Ігри 
 Blade Runner — Lieutenant Edison Guzza (1997)
 WALL·E — Captain (2008)
 Toy Story 3 — Buttercup (2010)

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт

Кінорежисери США
Телепродюсери США
Актори озвучування США
Коміки США
Кіноактори США
Уродженці Чикаго